Lui, lei e gli altri (Committed) – film statunitense del 2000 diretto da Lisa Krueger.
Lui, lei e gli altri (It Takes Two) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1982 al 1983.
Lui, lei e gli altri – varietà televisivo italiano trasmesso negli anni 1950